Väster-Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Väster-Kroksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (16,6 ha)
Väster-Kroksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,97 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn